

Patronyme 

José Maria Zeledon Brenes connu sous le nom de plume de Billo Zeledón (1877-1949), intellectuel anarchiste, poète, journaliste, homme politique et écrivain costaricien ;
Carlos Alberto Brenes Jarquín (1884-1942), homme politique nicaraguayen ;
Oswaldo Brenes Álvarez (1942-2013), prélat catholique costaricien ;
Humberto Brenes (1954-), un joueur de poker costaricien ;
Pablo Andrés Brenes Quesada (1982-), joueur de football international costaricien ;
Randall Brenes Moya (1983-), footballeur international costaricien ;
Nery Antonio Brenes Cárdenas (1985-), athlète costaricien ;
Gregory Juel Brenes Obando (1988-), coureur cycliste costaricien ;

Toponyme 

Brenes est une commune située dans la province de Séville de la communauté autonome d’Andalousie en Espagne.
Patronyme hispanique